Font de Sant Salvador (Altadill), font d'Altadill.
 Font de Sant Salvador (Breda), font de Breda.
 Font de Sant Salvador (Margalef), font de Margalef.
 Font de Sant Salvador (Santa Coloma de Farners), font de Santa Coloma de Farners.
 Font de Sant Salvador d'Horta, font de Barcelona.